Résultats détaillés de l’édition 1997 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 13 au .

Faits marquants 
En l'absence notable d'Andre Agassi, l'Américain Pete Sampras remporte son deuxième titre à Melbourne après sa victoire en 1994. Sur son parcours, il est sérieusement chahuté par les jeunes Dominik Hrbatý et Albert Costa qui résistent pendant cinq sets. En finale, il dispose aisément de la révélation du tournoi, l'Espagnol Carlos Moyà, tombeur en cinq sets du tenant du titre Boris Becker au premier tour, puis facile vainqueur de Michael Chang en demi finale.

En l'absence de la tenante du titre Monica Seles pour cause de blessure à l'épaule, la grande favorite Steffi Graf est éliminée en huitième de finale par la Sud-Africaine Amanda Coetzer (qui l'avait déjà battue l'année précédente à Toronto). La Suissesse Martina Hingis en profite pour remporter son premier titre du grand chelem, sans perdre un set. Elle bat en finale la Française Mary Pierce, ancienne gagnante du tournoi deux ans plus tôt, et non tête de série à la suite d'une année 1996 marquée par les blessures. Hingis s'impose également en double aux côtés de Natasha Zvereva.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1997 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1997
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1997
Tennis en janvier 1997